Schwanberg, hegy Bajorországban
 Bad Schwanberg, korábbi nevén Schwanberg, község Ausztriában
lásd még
 Schwanberg család, cseh nemesi család